François Bonneau peut désigner :
 François Bonneau (1953-), homme politique, membre du PS et notamment président de la région Centre-Val de Loire ;
 François Bonneau (1958-), homme politique, notamment sénateur de la Charente depuis 2020.